Angelo Becchetti – allenatore di calcio italiano
Francesco Becchetti – imprenditore italiano
Giovanni e Pietro Becchetti – sacerdoti italiani
Italo Becchetti – politico italiano
Leonardo Becchetti – economista italiano
Paolo Becchetti – politico italiano
Piero Becchetti – storico e collezionista italiano